Аванга́рд (от  — военный термин, означающий передовой отряд), может также означать:

Техника 
 «Авангард» — модель троллейбуса разработки Вологодского механического завода.
 «Авангард» — российский ракетный комплекс стратегического назначения, состоящий из МБР и боеголовки в виде термоядерного маневрирующего боевого блока.
 «Авангард» () — программа США по запуску искусственных спутников Земли.
 «Авангард» () — ракета-носитель США.
 Искусственные спутники Земли «Авангард»: Авангард TV3, Авангард TV3BU, Авангард TV5, Авангард-1, Авангард-2, Авангард-3, Авангард SLV-1, Авангард SLV-2, Авангард SLV-3, Авангард SLV-5, Авангард SLV-6.

Политика 
 Авангард — термин, который используется в контексте марксистско-ленинского дискурса для обозначения политически «прогрессивных» социальных групп.

Организации 
 «Авангард» — белорусское молодёжное движение.
 «Авангард» — российский коммерческий банк (ПАО АКБ) основанный в 1994 году.
 «Авангард» — отряд специального назначения Росгвардии.
 «Авангард» — машиностроительный завод в Москве.
 «Авангард» — Дворец народного творчества в городе Томске, наименование которого стало топонимом прилежащего микрорайона
 «Авангард» — электромеханический завод в Сарове Нижегородской области.
 «Авангард» — научно-производственное предприятие в Санкт-Петербурге.
 «Авангард» — производственное предприятие в Сафоново в Смоленской области.
 «Авангард» — название Русского единства до 2010 года.

Топоним

Белоруссия 
 Авангард — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Авангард — прежнее название села Булакты Карасайского района Алматинской области.
 Авангард — прежнее название села Абай Казалинского района Кызылординской области.
 Авангард — прежнее название села Акмая Чиилийского района Кызылординской области.

Латвия 
 Авангард — прежнее название села Бервирцава в Елгавском крае.

Россия 
 Авангард — посёлок в Плесецком районе Архангельской области.
 Авангард — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Авангард — деревня в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Авангард — село в составе города Партизанск Приморского края.
 Авангард — посёлок в Чучковском районе Рязанской области.
 Авангард — муниципальное образование в Алексеевском районе Самарской области.
 Авангард — посёлок в Алексеевском районе Самарской области.
 Авангард — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Авангард — посёлок в Алексинском районе Тульской области.
 Авангард — деревня в Каменском районе Тульской области.
 Авангард — железнодорожная платформа Московской железной дороги.

Узбекистан 
 Авангард — название населённого пункта Илгар, Гузалкентский район Самаркандской области до 02.06.1994.

Украина 
 Авангард — посёлок в составе города Кривой Рог Днепропетровской области.
 Авангард — посёлок в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Авангард — село в Весёловском районе Запорожской области.
 Авангард — посёлок в Овидиопольском районе Одесской области.

Спорт 
 «Авангард» — спортивное общество в СССР.

Футбольные клубы

Ныне существующие клубы 
 Авангард (футбольный клуб, Муром)
 Авангард (футбольный клуб, Курск)
 Авангард (футбольный клуб, Мерефа)
 Авангард (футбольный клуб, Жёлтые Воды)
 Авангард (футбольный клуб, Жидачов)
 Авангард (футбольный клуб, Житомир)
 Авангард (футбольный клуб, Арсеньев)

Прекратившие существование 
 Авангард (футбольный клуб, Антрацит)
 Авангард (футбольный клуб, Калуга)
 Авангард (футбольный клуб, Камышин)
 Авангард (футбольный клуб, Коломна)
 Авангард (футбольный клуб, Подольск)
 Авангард (футбольный клуб, Челябинск)

Ранее именовавшиеся «Авангардом» 
 Адмиралтеец (футбольный клуб) — Ленинград, в 1957 году
 Буковина (футбольный клуб) — Черновцы, с 1958 по 1964 год
 Вагоностроитель (футбольный клуб, Кременчуг) — с 1954 по 1967 год
 Верес (футбольный клуб) — Ровно, с 1972 по 1990 год
 Горняк (футбольный клуб, Ровеньки) — с 1958 по 1995 и с 1998 по 2004 год (в 1995—1998 — «Авангард-Индустрия», в 2004—2005 — «Авангард-Интер»)
 Звезда (футбольный клуб, Серпухов) — с 1968 по 1969 год
 Кировец (футбольный клуб, Ленинград) — с 1939 по 1940 год, а также в 1955 году в Кубке СССР
 Краматорск — Краматорск, с 1939 по 1991 и с 1995 по 2021 год
 Авангард-2 (футбольный клуб, Краматорск) — фарм-клуб краматорского Авангарда
 Колос (футбольный клуб, Покровское) — в 1996 году («Авангард-Колос»)
 Кривбасс (футбольный клуб) — Кривой Рог, с 1960 по 1962 год
 Кызылжар (футбольный клуб) — Петропавловск, с 1968 по 1969 и с 1979 по 1990 год
 Металлист (футбольный клуб, Харьков) — с 1956 по 1966 год
 Николаев (футбольный клуб, Николаевская область) — с 1953 по 1959 год
 Подолье (футбольный клуб, Каменец-Подольский) — с 1960 по 1962 год
 Портовик (футбольный клуб, Керчь) — с 1965 по 1978 год
 Ракета (футбольный клуб, Горький) — с 1954 по 1958 год
 Смена (футбольный клуб, Комсомольск-на-Амуре) — с 1960 по 1977 год
 Строитель (футбольный клуб, Тернополь) — с 1959 по 1972 год
 Таврия (футбольный клуб) — Симферополь, с 1958 по 1963 год
 Урал (футбольный клуб) — Свердловск, с 1947 по 1957 год
 Фрунзенец-Лига-99 — Сумы, с 1960 по 1962 год
 Чайка (футбольный клуб, Севастополь) — с 1971 по 1974 год
 Шахтёр (футбольный клуб, Горловка) — в 1936 и 1946 годах
 Югосталь — Енакиево, в 1958—1960 годах

Хоккейные клубы

Ныне существующие клубы 
 Авангард (хоккейный клуб)

Ранее именовавшиеся Авангардом 
 «Кристалл (хоккейный клуб, Саратов)» — в 1961—1965 гг.
 Тамбов (хоккейный клуб) — до 2000 года
 Трактор (хоккейный клуб) — с 1953 по 1958 год
 Кировец (хоккейный клуб, Ленинград) — с 1953 по 1958 год

Стадионы

Россия 
 «Авангард» (стадион, Владивосток)
 «Авангард» (стадион, Выборг)
 «Авангард» (стадион, Домодедово)
 «Авангард» (стадион, Коломна)
 «Авангард» (стадион, Комсомольск-на-Амуре)
 «Авангард» (стадион, Красноярск)
 «Авангард» (стадион, Москва)
 «Авангард» (стадион, Пермь)
 «Авангард» (стадион, Саратов)
 «Авангард» — название стадиона «СКБ-Банк Арена» в Свердловске в 1937—1960 годах.

Украина 
 «Авангард» (спортивный комплекс, Киев)
 «Авангард» (стадион, Жёлтые Воды)
 «Авангард» (стадион, Запорожье)
 «Авангард» (стадион, Краматорск)
 «Авангард» (стадион, Луганск)
 «Авангард» (стадион, Луцк)
 «Авангард» (стадион, Мерефа)
 «Авангард» (стадион, Припять)
 «Авангард» (стадион, Ровно)
 «Авангард» (стадион, Сумы)
 «Авангард» (стадион, Ужгород)
 «Авангард» — название харьковского стадиона «Металлист» в 1956—1967 годах.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 «Авангард» (стадион, Ялта)

Искусство 
 Авангард — термин в искусстве.

Публицистика 
 «Авангард» — районная общественно-политическая газета в Гомельской области Белоруссии.
 «Авангард» — районная газета в Чувашской республике России.
 «Авангард» — корабль поколений, отправленный к Проксиме Центавра в романе Роберта Хайнлайна Пасынки Вселенной.

Кино 
 Авангард — направление в развитии кинематографа.
 «Авангард» — название кинокомпании.
 «Авангард» — закрытый кинотеатр в Минске.
 «Авангард: Арктические волки» (, ) — китайский фильм 2020 года.

Музыка 
 «Авангард» — советские рок-бит группа и вокально-инструментальный ансамбль существовавший в 1963—1968 годах, далее участники составили основу ВИА «Добры молодцы».

Премии 
 «Авангард» () — премия в области культуры.
 «Авангард» () — премия в области культуры среди ЛГБТ сообщества.

Персоналии 
 Авангард — имя советского происхождения, появилось в 1930-е годы, некоторые из известных носителей:
 Авангард Николаевич Леонтьев
 Авангард Алексеевич Федотов

См. также 

 Поставангард
 Арьергард
 Vanguard
 Авангард социалистов
 Национальный авангард
 Авангард красной молодёжи
 Молодёжный авангард 1960—1970-х годов
 Народный авангард (партия)
 Авангардная улица
 Авангардный метал
 Авангардная музыка
 «Цяньвэй»
 Avangard DSL
 Avantgarde Music
 «Союз юных фашистов — Авангард», «Союз юных фашисток — Авангард»
 Посёлок дома отдыха «Авангард»
 Учебное хозяйство «Авангард»
 Красный Авангард